Norprath bezeichnet:
 mit anderem Namen das Gut Norbisrath, einen Gutshof beim Grevenbroicher Ortsteil Stadt Hülchrath (alter Standort) bzw. Neukirchen (neuer Standort)
 das Adelsgeschlecht derer von Norprath, die auf dem o. g. Gut ihren Stammsitz hatten, siehe Norprath (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Johann von Norprath, bekanntestes Mitglied des o. g. Adelsgeschlechtes